Olonga ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Olonga (* 1976), simbabwischer Cricketspieler
 Victor Olonga (* 1974), simbabwischer Rugby-Union-Spieler